Vangaindrano (district), een district van Madagaskar
Vangaindrano (stad), de hoofdstad van dit district